Локалока (скр. Lokâloka = loka + aloka = «мир и немир») — в индийской мифологии сказочный горный пояс, отделяющий видимый мир от царства тьмы. Другое название Локалоки — Чакравада или Чакравала (Chakra-vâda — «круг»).

Примечания 

География индуистской мифологии
Индуистская космология
Санскритские слова
Мифические горы